:
  — род растений семейства .
  — род животных класса .
  — незаконный синоним (омоним) рода растений .